Norwegen signifie Norvège en allemand.

Toponyme 

 Norwegen, quartier de la commune allemande de Lastrup (Basse-Saxe).

Domaine militaire 
 Festung Norwegen, section du Mur de l'Atlantique.
 Panzerdivision Norwegen, division de chars créée en 1943, à Oslo (Norvège), pour les troupes d'occupation allemandes.
 Reichskommissariat Norwegen, régime d'occupation civile mis en place par le Troisième Reich en 1940 dans le cadre de l'occupation allemande de la Norvège.